Лига 1 2019/20 () — 56-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2019/2020
Спорт в Алжире в 2019 году
Спорт в Алжире в 2020 году